De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor de stad Groningen en de Ommelanden, waar men in november 1594 tien dagen overdeed, om terug te gaan van de gregoriaanse kalender naar de juliaanse kalender.

Overgangskalender
1594
Geschiedenis van Groningen (stad)